

Persone 
 Giuseppe Pochettini di Serravalle (1778-1846) – politico italiano
 Antonino Grimaldi di Serravalle (XIX-XX secolo) – politico e militare italiano

Geografia

Italia
Emilia-Romagna
 Serravalle – frazione di Riva del Po, in provincia di Ferrara
 Serravalle – frazione di Varano de' Melegari, in provincia di Parma
 Castello di Serravalle (Valsamoggia), nella città metropolitana di Bologna
Lombardia
 Serravalle a Po – comune della provincia di Mantova
Marche
 Serravalle di Carda – frazione di Apecchio, in provincia di Pesaro-Urbino
 Serravalle di Chienti – comune in provincia di Macerata
Piemonte
 Serravalle o Serravalle d'Asti – ex comune, ora frazione di Asti, capoluogo dell'omonima provincia
 Serravalle Langhe – comune in provincia di Cuneo
 Serravalle Scrivia, già Serravalle Libarna – comune in provincia di Alessandria
 Serravalle Sesia – comune in provincia di Vercelli
Toscana
 Serravalle, già Serravalle in Casentino – frazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo
 Serravalle – frazione di Buonconvento, in provincia di Siena
 Serravalle Pistoiese – comune in provincia di Pistoia
Serravalle – frazione del comune di Filattiera, in provincia di Massa-Carrara
Trentino-Alto Adige
 Serravalle – ex comune, ora frazione di Ala, in provincia di Trento
Veneto
 Serravalle – ex comune, ora quartiere di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso

San Marino 
 Serravalle – castello

Svizzera 
 Serravalle – comune nel distretto di Blenio (Cantone Ticino)

Altro 
 Serravalle – cognome italiano

Pagine correlate 
 Castello di Serravalle – pagina di disambiguazione